Pablo Aristizábal es un emprendedor tecnológico-educativo y experto en aprendizaje en línea, premiado por la ONU a la innovación educativa. Catedrático de la Universidad de Buenos Aires, ha creado el Centro Emprendedor GENXXI, un centro universitario que se dedica a programas de desarrollo emprendedor y redes de contención a emprendedores y la cátedra Emprendedor21. Sus ensayos y aportes sobre la tecnología y la educación del futuro han sido publicados por revistas internacionales, manifestando nuevos modelos educativos basados en la construcción del conocimiento a través de la participación de los alumnos y no solo de los docentes, destacando conceptos de inteligencia colaborativa, vitalización áulica y el impacto de las tecnologías de la información (TICs) en la educación. En mayo de 2011, la revista Information Technology consideró a Pablo Aristizábal como uno de los 15 emprendedores tecnológicos más exitosos de Argentina, describiéndolo como un "innovador en la transformación de la industria de la educación".

Labor profesional 
CEO de Competir Edtech desde su fundación en 1998, el primer objetivo era crear contenidos digitales para adultos generando educación digital para reducir la brecha de alfabetización.
En el año 2007, creó la red educativa Aula365, una red social de aprendizaje dirigida a niños, que promueve el apoyo escolar desde el hogar a través del uso de la tecnología Web 2.0 y de la participación de los niños en la creación del conocimiento, generando Inteligencia colaborativa. En Argentina esta red social forma parte del convenio de colaboración para el desarrollo del Programa Escuela 2.0, firmado por el Ministerio de Educación y Telefónica de Argentina.
Actualmente, Competir, ofrece diferentes soluciones destinadas a niños en edad escolar. Aprender en Casa, una plataforma digital con más de 30 mil contenidos educativos trilingües para primaria y secundaria, integrado por una multipremiada editorial digital multimedia. Esta iniciativa se abrió por todo el Ciclo Lectivo 2020 para apoyar instituciones públicas y privadas, como respuesta ante la pandemia del COVID-19. Los Creadores, serie de ciencias para chicos, emitida en Argentina por Telefe y premiada con Martín Fierro 2015 y Premios Tato 2016 como "Mejor serie infantil-juvenil". 
Kids News, el primer periódico interactivo del mundo. Pensado para niños de 6 a 12 años, entre sus características se encuentran el uso de realidad aumentada, que permite al lector converger el mundo virtual con el real, ampliando así la información brindada y el contenido interactivo. Educatina, una plataforma digital personalizada para apoyo escolar en el aula y en el hogar, dirigida a alumnos de nivel secundario y docentes, que cuenta con más de 6000 videos de todas las materias escolares. 
Creápolis, un videojuego de creación multijugador masivo en línea en 3D donde la experiencia del usuario empieza creando su avatar y continua por un recorrido por diferentes espacios que llaman a la creatividad. Durante determinadas fechas del año se realizan acciones específicas relacionadas. Sus soluciones Educatina y Aula365 han cosechado dos Silver Play Button y un Golden Creator Button de Youtube.

Televisión 
Pablo Aristizabal es el creador del programa de televisión Los Creadores, la primera serie transmedia IDoTainment para los niños y la familia. Cuenta con un formato innovador que combina el uso de la TV, el dispositivo móvil (celular o Tableta) y la computadora. El “IDoTainment” es aquel “Entertainment” o “Edutainment” que promueve el “hacer” de los chicos. La primera temporada se emitió por Telefe durante el 2015 y la segunda temporada entre 2015 y 2016. Actualmente se emite por América TV y se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. La serie fue premiada con el Martin Fierro como mejor programa infantil-juvenil y posteriormente con el "Premio Tato" entregado por la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) . 
Del programa surgió la publicación de un libro con los experimentos del programa, de Editorial Planeta; la distribución de la música original en CD y streaming en Spotify, con Sony Music Argentina. Junto con el Ministerio de Planificación de la Nación se llevó a cabo en Tecnópolis Imaginergía, palabra que vincula imaginación y energía, una experiencia en 5D inmersiva que sumerge a los visitantes en una experiencia 360° con los personajes de la serie, conocen las diferentes energías para luego ver un video 360° presentado por Los Creadores desde adentro de la ciudad de Creápolis.

Labor docente 
Desde la década del 90 se destaca en su rol docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, habiéndose desempeñado primero como Profesor Adjunto y luego como Titular en la Cátedra de Comercialización. En el año 2007 funda su propia cátedra, Emprendedor21, cuyo fin es desarrollar las habilidades para convertirse en un emprendedor.

Publicaciones 
Sus ensayos han sido publicados por Editorial Pearson, Norma Editorial, McGraw-Hill y Kapelusz. Alguno de ellos son “El sueño emprendedor, el futuro de un país”, “Pasión, aprendizaje y creación en la Sociedad del Conocimiento”, “PI, Producto Inteligente”, “RRD vs RSE”, “Marketing en la nueva Tierra Media” y “De Platón a Facebook reloaded”.
Ha escrito, como coautor, los libros "Manual Básico de Consulta para Emprendedores”, “Las claves del Marketing actual” y “Marketing y Competitividad” bajo las editoras Editorial Pearson y Norma Editorial.

Premios 
Los premios han sido otorgados a la empresa Competir Edtech, a sus productos o a él mismo. 

	2005 World Summit Award otorgado por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información como mejor iniciativa mundial para la reducción de la brecha digital, por su desarrollo del “Programa de Alfabetización Digital (PAD)”.
	2006 Premio Sadosky como Mejor Solución Informática
	2007 Premio Sadosky como Emprendedor Tecnológico del año. 
	2007, 2008, 2009 y 2010 Premio iberoamericano en honor a la calidad educativa
	2010 Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa (CIHCE) con la mención y el título de Dr.Dignitas Principium y Magíster en Gestión Pedagógica, y a su producto Aula365 como ganador del premio iberoamericano a la Excelencia Educativa.
	2010 Premio Influencia
	2010 Premio Mate.Ar en Educación
	2011 Medea Awards
	2011 Parents´Choice Awards
	2011 Libro Guinness de los récords: Comic Social Colaborativo escrito por más autores en el mundo Aula365 
	2012 Eikon de Oro: Campaña General Digital, Web, Social Media y Comunicación Digital Móvil. Por el trabajo de comunicación realizado con el cómic colaborativo “Aventuras en el mundo del futuro” 
	2013: Global Champion de la categoría E-Learning & Sciences por la Word Summit Award (ONU)
	2014: WSA Mejor App Mobile Aula365 en la categoría e-learning.
	2015: “Los Creadores" elegidos como la mejor Innovación Digital con alto impacto en la sociedad en los WSA
	2015: Premio Sadosky “Empresa innovadora” y “Sadosky de Oro” entregados por la Cámara de Empresas de Software y servicios informáticos de Argentina (CESSI)
	2015: Los Creadores declarado "Programa de Interés Cultural y Educativo" por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina
	2016: Premio Martín Fierro de APTRA para Los Creadores en la categoría "Mejor programa infantojuvenil"
	2016: Premios Tato de CAPIT para Los Creadores en la categoría "Mejor programa infantil-juvenil"

Referencias 

Notas:
http://www.perfil.com/contenidos/2013/04/21/noticia_0077.html

http://www.perfil.com/columnistas/El-futuro-de-un-pais-20130505-0067.html

http://www.perfil.com/columnistas/Necesitamos-un-nuevo-Sarmiento--20130517-0064.html

Ensayos

http://www.slideshare.net/pabloaristizabal1

Videos

https://www.google.com.ar/search?q=pablo+aristizabal+slideshare&aq=f&oq=pablo+aristizabal&aqs=chrome.0.59j57j61l2j60j0.6093j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#tbm=vid&sclient=psy-ab&q=pablo+aristizabal+youtube&oq=pablo+aristizabal+youtube&gs_l=serp.3...13117.15193.2.15799.8.8.0.0.0.0.212.1665.2-8.8.0...0.0...1c.1.14.psy-ab.xN7e9NmYTyM&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.46751780,d.dmQ&fp=1020584e884bb1df&biw=1440&bih=691

↑ https://web.archive.org/web/20111206211845/http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/eicd2010/internas/Paginas/conferencistas.aspx

↑ https://web.archive.org/web/20101206021050/http://comunidades.iberomunicipios.org/encuentros1/XIEncuentro/Paginas/Programa.aspx

↑ https://web.archive.org/web/20110602175330/http://web.econ.uba.ar/WAppFCE01/CrudBoxContainer01?Function=getXhtml&boxContainerPOID=2151

↑ https://web.archive.org/web/20111030192321/http://www1.ahciet.net/actualidad/revista/Documents/rev124.pdf

↑ http://america.infobae.com/notas/11777-Llega-a-la-educacion-la-inteligencia-colaborativa

↑ http://www.slideshare.net/compec/pablo-aristizabal-aula365

↑ http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=798049

↑ https://web.archive.org/web/20131021173534/http://argentina.aula365.com/

↑ http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MEC/_2010/20101130_Escuelas.htm

↑ https://web.archive.org/web/20100213141235/http://www.inicia.org.ar/New/Blog/post/2009/09/10/c2bfQue-es-ser-emprendedor.aspx

↑ https://web.archive.org/web/20090608165923/http://www.ase-libros.com/claves-marketing/?s=portada

↑ http://www.pearsoneducacion.com/business/detalle.asp?ean=9789876150712&coleccion=Fuera%20de%20colecci%F3n

↑ a b http://e-learning-teleformacion.blogspot.com/2005_11_01_archive.html

↑ http://www.youtube.com/watch?v=PqTAHNMLl_o&feature=related

↑ http://www.iprofesional.com/notas/90927-Pablo-Aristizabal-seleccionado-Emprendedor-Tecnologico-del-ano-en-los-Sadosky-2009.html

↑ http://www.youtube.com/watch?v=ORXT2Tu0JLQ

↑ http://www.youtube.com/user/CompetirElearning#p/f/4/CjBeXaDVzso

↑ https://web.archive.org/web/20151222112625/http://www.wsis-award.org/winner/digital-literacy-program-pad-55820100624

Enlaces externos 
 Pablo Aristizabal en emprendedor21

Empresarios de Argentina 
Educación 2.0
Profesores de Argentina
Fundadores de periódicos de Argentina